Endocalyx är ett släkte av svampar. Endocalyx ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endocalyx